hyena's (Hyaenidae), een familie van middelgrote roofdieren
 hyena (vlinder), een soort vlinder